Buza peut désigner :

Toponymie
en 
 Buza est un village dans la province de Fars
en Pologne
 Buza est un village dans la voïvodie de Lublin
en 
 Buza est un village dans le județ de Cluj

Homonymie de localités